Die Tschechische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland:

Qualifikation 

Spielergebnisse

Tschechisches Aufgebot 

* Libor Sionko wurde für den verletzten Vladimír Šmicer nachnominiert.

Spiele Tschechiens

Quartier der Mannschaft 
Lindner Hotel und Sporting Club Wiesensee in Westerburg im Osten des Westerwalds.

Vorrunde 
  USA –  Tschechien 0:3 (0:2)

  Tschechien –  Ghana 0:2 (0:1)

  Tschechien –  Italien 0:2 (0:1)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe E

2006
Tschechien